Hocus Pocus è una delle più celebri formule magiche. Può riferirsi inoltre a:

Cinema
 Hocus Pocus  – film di Kenny Ortega del 1993
 Hocus Pocus 2  – film di Anne Fletcher del 2022

Letteratura
 Hocus Pocus  – romanzo di Kurt Vonnegut del 1990

Musica
 Hocus Pocus  – singolo dei Focus del 1971
 Hocus Pocus  – gruppo musicale francese fondato nel 2005
 HOCUS POCUS  – album di Kimura Kaela del 2009
 Hocus Pocus  – album di DJ Myke del 2010
 Hocus Pocus  – brano musicale dei Ghost Town

Videogiochi
 Hocus Pocus  – videogioco platform del 1994 per MS-DOS